Romanić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandra Romanić (* 1958), jugoslawisch-deutsche Pianistin (Tochter von Teodor Romanić)
 Teodor Romanić (1926–2019), jugoslawischer bzw. bosnischer Dirigent, Komponist und Hochschullehrer